

Patronyme

 Charles Deruyter (1890 - 1955), coureur cycliste belge ;
 Yves Deruyter, DJ belge connu pour ses travaux de hardtrance.

Géographie
 DeRuyter est une petite ville du comté de Madison, dans l'État de New York.